Kuria steht für:

 zwei zu Kiribati gehörende Inseln im Pazifik, siehe Kuria-Inseln
 Kuria (Ethnie), ein Volk in Kenia und Tansania
 Kuria (Sprache), eine Bantusprache
 Kuria District in Kenia
 Kúria, oberstes Rechtsprechungsorgan in Ungarn mit Sitz in Budapest

Kuria ist der Familienname folgender Personen:
 Gibson Kamau Kuria (* 1947), kenianischer Rechtsanwalt
 Mary Kuria (* 1987), kenianische Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Curia
 Kurie (Begriffsklärung)